François Wartel – tenore francese
 Thérèse Wartel – pianista, compositrice e critica musicale francese
 Victor Wartel – ex ciclista su strada belga